Domenicali ist der Familienname von:
 Antonio Domenicali (1936–2002), italienischer Radrennfahrer
 Stefano Domenicali (* 1965), ehemaliger Teamchef der Scuderia Ferrari